Marian Głowacki, urzędnik Ministerstwa Skarbu II RP
 Marian Głowacki, (ur. 1913) porucznik Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Polskich Sił Zbrojnych, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Marian Głowacki, fizyk, działacz Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
 Marian Głowacki, działacz Komitetu Obrony Górnego Śląska